Maranao puede hacer referencia a:
 El idioma maranao
 El pueblo maranao